«Нацисты-сёрфингисты должны умереть» () — боевик режиссёра Питера Джорджа, снятый независимой компанией Troma Entertainment.

Сюжет 

Калифорния разрушена мощным землетрясением. В результате наступившего хаоса контроль над прибрежной полосой устанавливает группировка неонацистов-сёрфингистов под предводительством «Фюрера Нового пляжа» Адольфа, расправляющаяся с другими группировками сёрферов. Жертвой нацистов становится негр Лерой — рабочий-нефтяник. Мать Лероя вооружается, чтобы жестоко отомстить убийцам сына.

Оценки 
В своём обзоре фильма кинокритик Роджер Эберт признался, что покинул кинозал спустя полчаса после начала сеанса.

См. также 
 Токсичный мститель
 Каннибал! Мюзикл
 Кровососущие уроды
 Резня на острове зомби
 Байкерши в городе зомби
 Бешеные тётушки

Примечания

Ссылки 

Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы-боевики США
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о расизме
Фильмы о сёрфинге
Фильмы о панк-культуре
Фильмы Troma Entertainment
Фильмы о вигилантах